«Самостоятельная жизнь» — российско-французский художественный цветной фильм 1992 года, снятый режиссёром Виталием Каневским по собственному сценарию. Продолжение фильма «Замри — умри — воскресни!» (с теми же актёрами в главных ролях). Драма о нравах провинциального города на закате сталинской эпохи и о персонажах той поры.

Сюжет 
Действие начинается в 1950-е годы в Сучане, небольшом шахтёрском городке на Дальнем Востоке. Три года спустя после смерти Гали — героини предыдущего фильма — Валерка влюбляется в её сестру. Он уже взрослый, самостоятельный человек — и у него впереди вся жизнь.

В ролях 
 Динара Друкарова — Валя
 Павел Назаров — Валерка
 Елена Попова — мать Валерки
 Тосихиро Ватанабэ — Ямамото
 Александр Баширов — майор химзащиты
 Лиана Жвания — Софья Аркадьевна
 Елена Антонова
 Александр Александров
 Лидия Доротенко
 Наталья Ипатова
 Владимир Иванов
 Елизавета Жукова
 Татьяна Иванова
 Николай Харитонов
 София Аркадьева
 А. Капустин
 Галина Кузнецова
 Владимир Максимов
 Алексей Травин
 Л. Тывус
 К. Булычова

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр-постановщик: Виталий Каневский
 Оператор-постановщик: Владимир Брыляков
 Художники: К. Журавлев, Н. Котова
 Художник-постановщик: Георгий Кропачёв
 Композитор: Борис Рычков
 Оператор: Владимир Брыляков
 Монтаж: Елена Гагарина
 Звукорежиссёр: Кирилл Кузьмин
 Художники по костюмам: Н. Котова, О. Кулешова
 Продюсеры: Франсуаза Гальфре, Патрик Годо, Филипп Годо, Виталий Каневский
 Директор картины: Валентина Тарасова

Прокат 
Хотя фильм был показан во многих странах, в российский кинопрокат он так и не вышел (единственный официальный показ в России состоялся в 1992 году на территории французского посольства). 

По словам самого Каневского, картина пользовалась значительным успехом в Японии и Франции. «Самостоятельная жизнь» официально выходила также на лицензионных VHS в испаноязычных странах.

Награды 
 Приз жюри Каннского кинофестиваля (1992)

Художественные особенности 
Кинолента «Самостоятельная жизнь» была снята совсем в другой эстетической манере, нежели «Замри — умри — воскресни!». Становление главного героя как личности проходит на фоне мрачной, гнетущей атмосферы русской глубинки, не отличающейся благопристойностью нравов. По словам режиссёра, фильм является на девяносто процентов автобиографичным, и в этом смысле переживания и коллизии, происходящие с Валеркой, представлены весьма убедительно и натурально.

В фильме активно используется ненормативная лексика.

Отзывы 
Сам Каневский охарактеризовал свою картину так:

Невозможно пересказать сюжет фильма. У меня такое чувство, что жизнь — это нечто, происходящее снаружи, как поезд, состоящий из множества вагонов, в которые входишь и выходишь, а жизнь идет дальше. Некоторые сцены как туманные воспоминания… И даже если в этот раз меня лично в фильме нет, я хотел бы, чтобы зритель знал того, кто является причиной этих картин. Между мною и героем фильма существует крепкая связь. В последней сцене фильма главный герой оборачивается с экрана ко мне, к зрителям, — и мы понимаем, что наступил новый период в его жизни: он — взрослый человек.

Критика восприняла фильм негативно:
«Самостоятельная жизнь»  — скорее, отрицательная реакция российской прессы, увидевшей в фильме как раз коммерческий компромисс: распродажу русского варварства на потребу пресыщенным европейцам. Умеренный успех на фестивалях, сдержанное разочарование после дейстивтельного триумфа первой картины «Замри — умри — воскресни!».

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Виталия Каневского
Фильмы России 1992 года
Фильмы Франции 1992 года
Фильмы Великобритании 1992 года
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России
Фильмы Canal+
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma